

Sigle 
 United Basketball League – lega professionistica nordamericana di pallacanestro
 Universal Business Language

Codici 
 ubl – codice ISO 639-3 della lingua bicolana buhi'non